Благовестнов — русская фамилия. Известные носители: